

Toponyme 
 Tsuru est une ville de la préfecture de Yamanashi, au Japon.

Automobile 
 Nissan Tsuru

Patronyme 
 Hiromi Tsuru
Patronyme japonais